Chushiro Hayashi, Japans astrofysicus
Yoshiki Hayashi, Japans componist en muzikant
Yoshiro Hayashi, Japans golfer
Senjūrō Hayashi, Japans generaal, premier in 1937